Руксандра Драгомір була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Жюлі Алар-Декюжі.

Алар-Декюжі виграла титул, перемігши у фіналі Міріам Ореманс з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (півфінал)
  Домінік Ван Рост (1-ше коло)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (1-ше коло)
  Амелі Моресмо (1-ше коло)
  Коріна Мораріу (2-ге коло)
  Гала Леон Гарсія (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Heineken Trophy 1998 Draw 

1998
Одиночний розряд